Энтони де Люси (; 1340/41 — 19 августа или 16 сентября 1368) — английский аристократ, 3-й барон Люси с 1365 года. Старший сын Томаса де Люси, 2-го барона Люси, и его жены Маргарет Мултон. После смерти отца унаследовал баронский титул и обширные земли, расположенные на севере Англии — в Нортумберленде и Камберленде. Умер спустя всего три года, оставив маленькую дочь Джоан. Та умерла через год, так что последней представительницей рода осталась сестра Энтони Матильда.

Примечания

Литература 
 

Бароны Люси
Бароны Англии XIV века
Люси (род)